Название Американский экспедиционный корпус может относиться к:
 Американский экспедиционный корпус (ПМВ) (1917-1919);
 Американский экспедиционный корпус «Сибирь» (1918-1920).